Beverley Naidoo – scrittrice sudafricana
 Kumi Naidoo – attivista sudafricano
 Stephen Naidoo – arcivescovo cattolico sudafricano
 Xavier Naidoo – cantante, produttore discografico e attore tedesco